The Odd Couple é o segundo álbum de estúdio do estadunidense Gnarls Barkley, lançado digitalmente em 18 de março de 2008, somente disponível nas lojas a partir de 25 de março do mesmo ano. 

Devido a um início de um compartilhamento deste álbum na internet no início de março de 2008, o duo decidiu impulsionar o lançamento no dia 8 de abril. O álbum foi lançado também para o iTunes Store e Amazon MP3 em março de 2008.

Faixas
"Charity Case" – 3:12
"Who's Gonna Save My Soul" – 3:15
"Going On" – 2:54
"Run (I'm a Natural Disaster)" – 2:44
"Would Be Killer" – 2:22
"Open Book" – 3:20
"Whatever" – 2:18
"Surprise" – 3:50
"No Time Soon" – 2:55
"She Knows" – 2:44
"Blind Mary" – 3:25
"Neighbors" – 3:05
"A Little Better" – 3:07

Álbuns de 2008
Álbuns produzidos por Danger Mouse
Álbuns de Danger Mouse
Álbuns de Gnarls Barkley